Gallia Belgica, a Római Birodalom egyik provinciája
 RV Belgica, 19. századi sarkkutató hajó
 A962 Belgica, a belga haditengerészet hajója
 1052 Belgica, kisbolygó